Зо́ммер ( — лето) — немецкая фамилия:
 Зоммер-Боденбург, Ангела (род. 1948) — немецкая детская писательница.
 Зоммер, Антон Бернгард Карл (1816—1888) — немецкий поэт.
 Зоммер, Вальтер (1893—1946) — немецкий юрист, сотрудник штаба заместителя фюрера Рудольфа Гесса.
 Зоммер, Герхард (1921—2019) — немецкий военный преступник.
 Зоммер, Джорджо (1834—1914) — германский фотограф.
 Зоммер, Евграф Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 9146; 26 ноября 1853.
 Зоммер, Зигфрид (1914—1996) — немецкий писатель и журналист.
 Зоммер, Иоганнес Цахеусович (1922—2008) — советский и российский скульптор.
 Зоммер, Мартин (1915—1988) — гауптшарфюрер СС, военный преступник, служивший в концлагере Бухенвальд.
 Зоммер, Николай Иванович (1824—1847) — русский востоковед, воспитанник Казанского университета.
 Зоммер, Пётр (род. 1948) — польский поэт и переводчик
 Зоммер, Рихард-Карл Карлович (1866—1939) — русский живописец, акварелист; один из основателей Тифлисского общества изящных искусств.
 Зоммер, Виктор Карлович (1842—1891) — подполковник 6-го Туркестанского линейного батальона.
 Зоммер, Карл Вениамин (1769—1815) — доктор медицины и хирургии, один из первых и усерднейших популяризаторов идеи оспопрививания в России.
 Зоммер, Рафаэл (1937—2001) — израильский и британский виолончелист, музыкальный педагог.
 Зоммер, Фёдор (Степан Зоммер) — огнестрельный мастер, обучал царя Петра гранатному, пушкарскому и огнестрельному делам.
 Зоммер, Фёдор Карлович — Георгиевский кавалер; майор; № 6819; 3 декабря 1842.
 Зоммер, Франц (1897—1980) — оберштурмбаннфюрер СС, начальник гестапо в Дюссельдорфе, командир айнзацкоманды в Польше.
 Зоммер, Фридрих Иоганнович — Георгиевский кавалер; прапорщик; 1 июня 1915.
 Зоммер, Юрген (род. 1969) — американский футболист, вратарь.
 Зоммер, Яков Иванович — Георгиевский кавалер; капитан; № 6146; 3 декабря 1839.
 Зоммер, Янн (род. 1988) — швейцарский футболист, вратарь.

См. также 
 Зомер
 Соммер — другой вариант произношения фамилии